Англо-французская война 1543—1546 годов — вооруженный конфликт между Англией и Францией в ходе четвертой войны Франциска I и Карла V.

Англо-французские отношения 

После окончания войны 1522—1526 годов Англия и Франция некоторое время были союзниками в войне Коньякской лиги. Мирные отношения были подтверждены Лондонским договором 23 июня 1532, а затем во время личной встречи Франциска I и Генриха VIII, подписавших 28 октября того же года договор в Кале, предусматривавший оборонительный союз против турок в Средиземноморье.

Отношения стали ухудшаться в результате заключения браков шотландского короля Якова V с французскими принцессами (1537—1538), возобновивших Старый союз. После начала в 1541 году нового англо-шотландского конфликта Франция приступила к поиску союзников для предполагаемой войны. 19 ноября 1541 был подписан договор с Данией, 2 июля 1542 — со Швецией, а в декабре 1542 года обновлен союз с Шотландией.

Положение изменилось после смерти шотландского короля Якова V и начала борьбы за власть между проанглийской и профранцузской группировками. Франция противодействовала попыткам английского короля добиться заключения брака между Марией Стюарт и принцем Уэльским, что привело бы к фактической аннексии Шотландии. В 1542 году отношения между двумя странами обострились настолько, что французский посол в Лондоне Марийяк был взят в заложники, и так же французы поступили с английским послом в Париже.

12 июля 1542 Франциск I объявил войну императору, рассчитывая нанести основные удары на юге, при поддержке османов. В феврале 1543 Карл V и Генрих VIII заключили союз против Франции. Англичане уже долгое время проводили модернизацию армии. Были отлиты крупнокалиберные орудия, в 1542 году из Вены были привезены новомодные военные аксессуары — барабаны и флейты для кавалерии, а в следующем году специально выписанные фламандцы Питер ван Колин и Питер Боуд начали производство мортир и гранат, необходимых для атаки разантных укреплений.

Кампания 1543 года 

Французы планировали развернуть совместные со скандинавами крейсерские операции в Северном море против англичан и фламандских рыбаков, и надеялись перерезать торговые пути на Балтике, парализовав доставку польского зерна в Нидерланды, но Кристиан III Датский отказался выполнять свои обещания. 11 кораблей нидерландского вице-адмирала Ван Меккерена в апреле соединились с английской эскадрой и сильно затруднили сообщение между Францией и Шотландией.

Бой у Оксфорднесса 

Дьеппская эскадра из 16 кораблей (из них 8 эскортных) доставила в Абердин небольшое подкрепление для графа Леннокса и кардинала Битона, но на обратном пути 6 июля у Оксфорднесса была атакована шестью большими королевскими кораблями и эскадрой Ван Меккерена. Корабли эскорта во главе с судном «Le Sacre» приняли бой, дав возможность транспортам вернуться в Дьепп. Французский корабль с экипажем в 120 человек был атакован английским судном «Lesser Galley», а флагман «Le Sacre» выдержал два абордажных боя с кораблями «Primrose» и «Minion», под командой капитанов Райса Манселла и Болдуина Уиллоуби. Несмотря на ранение своего капитана, французы отбили обе атаки, а затем сумели захватить один из английских кораблей.

Английская эскадра из восьми крупнотоннажных кораблей патрулировала в Ирландском море в районе Дамбартона, но семь французских судов, вышедших из Бреста, сумели проскочить в порт и высадить послов, пятьсот солдат и артиллерию. После этого Генрих усилил блокаду десятью бристольскими кораблями.

Бой у Шербура 

22 июля англичане пытались атаковать Шербур, чтобы отомстить за поражение при Оксфорднессе. Порт был почти беззащитен, так как гарнизон состоял всего из сорока ополченцев (так называемых mortes-payes), но патрулировавшие побережье два бретонских корабля вступили в бой с противником. В ходе сражения один из французских капитанов был убит, и победа склонялась на сторону англичан, когда в бой вступили еще два корабля из Барфлёра. Орудийным огнем французы потопили судно «Grand-Martin» из Лондона, после чего английская эскадра обратилась в бегство. Было взято 80 пленных, в том числе лорд и штурман экспедиции, оказавшийся французом-изменником (его немедленно предали смерти). Через четыре дня вице-адмирал Шарль де Ламейере и генерал-лейтенант Жоашен де Матиньон потребовали направить в город пятьсот солдат и 156 пионеров и канониров, на случай отражения новой атаки. Военные корабли были вызваны из Дьеппа, Кийбёфа и Фекана, и в следующем месяце Шербур вместе с Сен-Мало был в состоянии устроить высадку на Гернси.

9 августа французский конвой из восьми кораблей был атакован англичанами где-то в Северном море. Французам пришлось пожертвовать тремя кораблями и сотней людей, чтобы достичь берегов Шотландии и высадить десант.

Осенью французские каперы совершили пятидневный рейд вдоль побережья острова Уайт и английского берега в сторону Портленда, а англичане отвечали нападениями на побережье земли Ко в Нормандии.

План атаки Ла-Рошели 

Противники Франции надеялись использовать внутренние затруднения Франциска. Введение габели, для финансирования военных расходов, привело к восстанию населения солончаков. В Маренне, Олероне, Сен-Жан-д'Анжели, Буре, Либурне, Бордо за оружие взялись десять тысяч человек, а в Ла-Рошели протестанты поговаривали о провозглашении республики. Войска держали оборону на границах, и подавить выступления силой было невозможно.

Адмирал Фландрии Максимилиан Бургундский и вице-адмирал Ван Меккерен направились к берегам Аквитании, где к ним должны были присоединиться два крупнейших английских корабля, «Great Henry» и «Mary Rose», с 1 800 солдатами и осадным парком из 18 орудий. Штурманом экспедиции должен был стать Пьер де Биду, племянник вице-адмирала Лартига Прежана де Биду, взятый в плен англичанами на обратном пути из Шотландии.

Французы подготовились к обороне, но Максимилиан Бургундский ограничился рейдом по Жиронде, и французские корабли были использованы для борьбы с испанцами у берегов Страны басков.

Действия в Пикардии 

Совместные действия англичан с имперцами начались летом 1543 года. В Кале была сформирована небольшая армия Джона Уоллопа, капитана Гина, выступившая в грабительский поход 22 июля. 25-го англичане захватили и сожгли аббатство Лик. Другой английский отряд участвовал в осаде Ландреси.

В ноябре гарнизоны Кале, Гина и Ама напали на Оденган, в окрестностях Маркиза. Около сотни местных жителей — мужчин, женщин и детей — искали убежища в церкви, но англичане подожгли ее вместе с людьми, и те почти все погибли. В течение зимы английские войска уничтожили множество деревень, опустошив половину Булонне, до самых ворот Булони. Во многих местах крестьяне пытались укрываться в церквях, не зная о том, что приверженцы нового культа не уважают католические святые места, и в результате множество людей было сожжено заживо. Были разграблены или сожжены Фьен, Ферк, Маркиз, Рети, Ландретён.

Кампания 1544 года 

Перед началом активных действий во Франции Генрих VIII постарался решить шотландскую проблему, склонив на свою сторону графа Леннокса и направив против сторонников французов войско графа Хертфорда. Англичане разрушили Эдинбург и 5 мая взяли Лит, захватив и корабли «La Salamandre» и «l'Unicorne», подаренные Франциском своей дочери.

6 июля четыре французских корабля атаковали Фалмут, застав врасплох англо-испано-фламандскую эскадру и после нескольких часов абордажного боя захватив 11 кораблей.

Основным событием кампании была высадка армии Генриха VIII на континенте и взятие Булони, сдавшейся 14 сентября после двух месяцев осады. 18 сентября 1544 война Франциска и Карла закончилась подписанием Крепийского мира, и французы могли сосредоточиться на борьбе с англичанами. Уже в конце сентября они пытались отвоевать Булонь, а после неудачи штурма начали осаду, тянувшуюся до конца войны.

Кампания 1545 года 

Франциск I направил дофина бороться с англичанами, но тому лишь удалось заставить их отказаться от осады Монтрёя и принудить запереться в Булони и Кале. Был разработан план высадки на юге Англии и намечена переброска новых подразделений в Шотландию. В устье Сены собрали 150 кораблей и 25 галер, приведенных Поленом де Лагардом из Средиземного моря через Гибралтар. На корабли погрузили немецких ландскнехтов и лангедокскую пехоту, и сам король сопровождал флотилию до Гавра.

Генерал-лейтенант Монтгомери де Лорж собрал в Бресте экспедиционный отряд из 3 000 пехоты и 500 всадников, и, успешно избежав встречи с двумя британскими эскадрами, обогнул мыс Ландс-Энд и 3 июля высадился в Дамбартоне. По условиям трактата, заключенного 15 декабря 1543 года, шотландские горцы должны были выставить армию в 28 000 человек, но из-за их разногласий с французским командующим операция сорвалась.

В Гавре была собрана 25-тыс. морская армия под командованием графа Энгиенского. Ее ядро составляли старые знамёна, приведенные из Пьемонта генерал-полковником Жаном де Те и генерал-лейтенантом Гигом де Гифре-Бутьером. Руководить высадкой был назначен адмирал Франции Клод д'Аннебо, занявший должность генерал-лейтенанта. Английская эскадра Джона Дадли из 64 кораблей пыталась блокировать порт, но 3 июля была атакована у Ше-де-Ко галерами Пьеро Строцци, и была вынуждена отступить из-за поднявшейся бури.

Генрих VIII собрал на случай отражения французского нападения три армии: герцога Норфолка в Эссексе, герцога Саффолка в Кенте, и графа Арундела на западе, а граф Хертфорд стоял на шотландской границе.

15 июля эскадра д'Аннебо вышла из Гавра, и 18-го подошла к английскому берегу. Отряд галер и большой неф произвели высадку у Брайтона. Англичане своевременно заметили их приближение и подняли тревогу, но до подхода ополчения из Льюиса и Хоу налетчики успели частично ограбить и поджечь город.

18—19 июля состоялось сражение в проливе Солент, в районе Портсмута, где французы имели перевес. Английский флот отступил и был блокирован, но усилившаяся буря вынудила Аннебо 21-го снять блокаду и ограничиться высадкой десантов на остров Уайт. Не решившись атаковать сильно укрепленный Портсмут, перед которым стоял английский флот, французский адмирал повернул назад, под предлогом оказания помощи в осаде Булони.

15 августа состоялось морское сражение у Булони. Противники действовали нерешительно; французы имели перевес, но не пытались преследовать флот Дадли.

Мирный договор 

Франциск I был недоволен результатами кампании 1545 года. По сообщению венецианского посла, в конце года король находил положение более неопределенным, чем в начале. Морские операции против Англии потребовали значительных расходов и не принесли успеха, осада Булони свелась к возведению фортификаций вокруг города, шотландцы отказывались продолжать войну, а мир с императором казался ненадежным.

В марте 1546 30-тыс. армия графа Херфорда высадилась в Кале и подошла к Булони, но вскоре Генрих VIII также склонился к миру.

8 июня 1546 был подписан Ардреский мир, еще более унизительный для Франциска, чем договор в Крепи. В течение восьми лет Франция обязывалась выплатить почти два миллиона золотых экю в обмен на возвращение Булони. Кроме того, французы обещали содействовать установлению мира с Шотландией.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Войны Франции
Войны Англии
Сражения Итальянских войн
Войны XVI века